«Ме́сяц в дере́вне»:
 «Месяц в деревне» — пьеса Ивана Тургенева, написанная в 1850 году и опубликованная в 1855-м. Её интерпретации:
 «Месяц в деревне» — спектакль Екатерины Еланской (театр имени М. Н. Ермоловой, 1969), записанный для телевидения в 1973 году.
 «Месяц в деревне» — спектакль Анатолия Эфроса (театр на Малой Бронной, 1977), записанный для телевидения в 1983 году. 
 «» — балет Фредерика Аштона на музуку Фредерика Шопена (1976).
 «Месяц в деревне» — книга очерков Сергея Третьякова (1931).
 «» — роман Дж. Л. Карра (1980).
 «Месяц в деревне» — фильм  Пэта О’Коннора по роману Дж. Л. Карра (США, 1987).

См. также 
 «Месяц в деревне, или Гибель одного лирика» — трагическая сцена-монолог Александра Вампилова (1958).